Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, luchthaven van Caracas (Venezuela), met IATA-code CCS
 Luchthaven Simón Bolívar (Colombia), luchthaven van Santa Marta (Colombia), met IATA-code SMR